Die Zweite Division 1931/32 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. September 1931 und endete am 10. April 1932.

Modus 
Der Fußballverband kehrte zum System mit zwei Staffeln à 14 Klubs zurück. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf. Die beiden Letztplatzierten stiegen in die Dritte Division ab.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1931/32